Alcméonide peut désigner :
 Alcméonide, une épopée grecque ancienne perdue appartenant au cycle thébain.

Alcméonides peut désigner :
 Alcméonides, une des familles eupatrides dans l'Athènes antique.